Оптени (Оптень, исторические варианты — Обтени, Обтень) — деревня в Климовском районе Брянской области, в составе Брахловского сельского поселения.  Расположена в 5 км к юго-западу от села Брахлов, у границы с Украиной. Население — 11 человек (2012),0 человек (2013).

История 

Основана во 2-й половине XVII века как владение Рубцов, позднее — Данченко, Лашкевичей и других владельцев (казачьего населения не имела).

До 1781 входила в Топальскую сотню Стародубского полка; затем в Новоместском, Новозыбковском (с 1809) уезде (с 1861 — в составе Брахловской волости, с 1918 в Чернооковской, с 1923 в Климовской волости).

С 1929 в Климовском районе. С 1919 до 1930-х гг. — центр Оптенского сельсовета, затем до 1960 в Любечанском сельсовете, в 1960—2005 в Брахловском сельсовете. В середине XX века — колхоз «Оптень».

Зимой 2012 - 2013гг. население в деревне отсутствовало. По состоянию на май 2013 года деревня фактически является нежилой и выглядит полностью упаднечески. По заявления представителей пограничной службы, -после схода снега была разграблена мародёрами.

Население

Литература

Примечания 

Населённые пункты Климовского района